Tivenys kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tivenys (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Tivenys (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar